

Brasil 
Barreiros (Pernambuco) — município 
Barreiros (São José) — bairro em Santa Catarina
Unidos de Barreiros — escola de samba de Vitória, Espírito Santo.

Galiza 
Barreiros (Galiza) — município

Portugal  
Freguesias
Barreiros (Amares)
Barreiros (Valpaços)
Barreiros (Viseu)
Cidades
 Barreiro
Bairros
Barreiros (Póvoa de Varzim)
Desporto
Estádio do Marítimo — também chamado de Estádio dos Barreiros 

Desambiguações de topônimos